CJ est un sigle de deux lettres ayant plusieurs désignations.

Justice 
 Contrôle judiciaire, ensemble d'obligations imposées par le juge d'instruction à une personne mise en examen pour les besoins de l'instruction en cours ou par mesure de sûreté.

Noms 
 le surnom donné à Carl Johnson, le héros du jeu vidéo Grand Theft Auto: San Andreas.

Sociétés 
 les Chemins de fer du Jura, une entreprise ferroviaire suisse.
 CJ (chaebol), un conglomérat coréen.

Associations 
 le Club Jurassien, une association à but scientifique et pédagogique.
 la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec.
 la Congrégation de Jésus, une congrégation religieuse féminine fondée au .